B15 ou B-15 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing XB-15, un bombardier américain.

Iceberg 
 Iceberg B-15, le plus grand iceberg répertorié (2006).

Jeux 
 Défense Caro-Kann, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Hépatite aiguë A, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Citroën B15, un utilitaire dérivé de la B14 ;
 Nissan Sentra B15, cinquième génération de la Nissan Sentra ;
 Nissan Sunny B15, une génération de la Nissan Sunny.

Route
  Bundesstraße 15, route fédérale allemande reliant Leupoldsgrün à Raubling.

Signalisation
 Panneau de cédez le passage à la circulation venant en sens inverse en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres